Juan Alaminos puede hacer referencia a:
 Juan Alaminos, pintor español de la segunda mitad del siglo .
 Juan Alaminos y Vivar (1813-1899), militar español.